Le mot ciao est une salutation d'origine italienne et employée dans de nombreuses autres langues.

Ce nom peut également désigner :
 le Piaggio Ciao, un cyclomoteur produit de 1967 à 2006 par les usines Piaggio et sous différentes versions (P, PX, MIX), ce cyclomoteur fait encore, après plus de 40 ans d'existence, de nombreux adeptes.
 Ciao, un site Web destiné à guider les consommateurs dans leurs choix
 Ciao est la mascotte de la Coupe du monde de football 1990 qui s'est déroulée en Italie.
 Bella ciao, chant des partisans italiens.
 Ciao, un magazine de prépublication de manga shōjo des éditions Shōgakukan
 Ciao, film américain réalisé par Yen Tan, en 2008.

Voir aussi 
 Tchao Pantin